Tacquet steht für:

 André Tacquet (1612–1660), flämischer Mathematiker und Jesuit
 Tacquet (Mondkrater), benannt nach André Tacquet